Mehrere Frauen wurden als Kaiserin Wu bezeichnet, darunter:

 Wu (Shu Han) (吳皇后, gestorben 245), Gemahlin des Liu Bei, Kaiser von Shu Han
 Wu Zetian (武則天, 625–705), regierende chinesische Kaiserin